Митрополит Нифон Сайкали (4 декабря 1941, Захле, Ливан) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Филиппопольский, викарий Патриарха Антиохийского и всего Востока. Представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, настоятель Антиохийского подворья в Москве.

Биография 
Родился 4 декабря 1941 года. Его отец Гуфраил Сайкали (Ghufrail Seikaly) был православным священником, а мать, маронитка, работала директором Американской школы в Каире.

Учился в иезуитской школе, окончил евангелический колледж в Захле и в 1959 году — математический факультет колледжа при Американском университете в Бейруте.

После знакомства с митрополитом Нифоном (Саба) решил посвятить себя церковному служению.

В 1959 году рукоположён в диаконский сан и в том же году приехал в Советский Союз учиться в Московской духовной академии.

В 1964 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В том же году в Храме святого Николая в Захле был рукоположён в сан священника с возведением в сан архимандрита.

Был секретарем митрополита Захлейского и Илиопольского Нифона (Саба). В свободное время преподавал математику и английский язык в школе святой Анны в городе Райяк (Ливан). После смерти митрополита Нифона, продолжил служить при новом митрополите Спиридоне (Хури). 10 лет исполнял обязанности епархиального церковного судьи в городе Захле.

9 мая 1977 года назначен настоятелем подворья Антиохийской Церкви в России и представителем Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском.

13 ноября 1988 года в Дамаске был хиротонисан во епископа Филиппопольского, викария патриарха Антиохийского, с оставлением на должности представителя при патриархе Московском и всея Руси.

В России под его духовной опекой живет небольшая православная арабская диаспора, появившаяся в Москве в 1990-е годы — сирийцы, палестинцы и ливанцы. Архиепископ Нифон духовно окормляет также антиохийскую паству в Греции. Владеет арабским, французским, английским и русским языками.

8 октября 2009 года решением Священного Синода Антиохийского Патриархата возведён в сан архиепископа. 4 июля 2014 года возведён в сан митрополита.

7 октября 2021 года решением Священного Синода Антиохийского Патриархата был избран почетным митрополитом и членом Священного Синода АПЦ.

Награды 
 ордена Поместных Православных Церквей: Русской, Румынской, Элладской, Болгарской, Чешской.
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II степени;
 Орден святителя Алексия, митрополита Московского II степени (2011)
 орден «Алгыс» («Благодарение») Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан (2012);
 Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 2-й степени (2014, Русская Православная Церковь)
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (2 декабря 2016 года) — во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 75-летием.
 Орден благоверного князя Даниила Московского I степени (4 декабря 2021 года) — во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 80-летием.

Светские
 Орден «Ливанского достоинства» (2003, от президента Ливана)
 Орден Дружбы (2 августа 2007 года, Россия) — за большой личный вклад в укрепление дружественных связей между народами России и стран Ближнего Востока
 Орден За заслуги I степени (22 сентября 2019 года, Ливан).
 орден «За веру и Отечество» (2001, «Союз казаков России»)

Примечания

Ссылки 
 Нифон, архиепископ Филиппопольский (Сайкали)

 интервью
 С верой в Россию (Интервью с Представителем Антиохийского Патриархата при Московском Патриархате)
 «НГ-РЕЛИГИИ»: Посланник древней Антиохии. Религия должна служить человеку, а не наоборот, считает епископ Нифон
 Епископ Нифон: «Мне приятно служить русскому народу»
 Епископ Филиппопольский НИФОН: НАМ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ КАК ВСЕ! // Журнал «Фома», № 7 (51) июль 2007
 Хлеб, соль и любовь, или полвека в России архиепископа Нифона (+ Видео + фото)
 Архиепископ Филиппопольский Нифон: Все эти годы я старался объединить восточную красоту с русской духовностью

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 4 декабря
Родившиеся в 1941 году
Родившиеся в Ливане
Митрополиты Антиохийской православной церкви
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Кавалеры ордена Святителя Алексия, митрополита Московского, II степени